Die asiatische Qualifikation zum Uber Cup 2008 fand vom 18. bis zum 24. Februar 2008 in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam statt. Südkorea, Japan, Malaysia und Hongkong qualifizierten sich für die Endrunde des Cups.

Gruppenphase

Gruppe W

Gruppe X

Gruppe Y

Gruppe Z

K.-o.-Runde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 http://www.badminton.de/08_Vorrunden.1274.0.html

2008 Qualifikation Asien
Badminton 2008
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt